Жан Анрі Дюнан, Жан Анрі́ Дюна́н (фр. Jean Henri Dunant; 8 травня 1828 — 30 жовтня 1910) — швейцарський підприємець і громадський діяч.
 Сара Дюнан (англ. Sarah Dunant; нар. 8 серпня 1950, Лондон) — британська письменниця детективного жанру, журналістка, літературний критик, диктор.
 1962 Дюнан (1962 Dunant) — астероїд головного поясу.